Неві́-сюр-Луа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південь від Парижа, 165 км на захід від Діжона, 65 км на північ від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 676 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1523,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Неві-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Неві-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр